Telões peut désigner :
au Portugal :
Telões, paroisse civile de la municipalité d'Amarante, située dans le district de Porto et la région Nord ;
Telões, paroisse civile de la municipalité de Vila Pouca de Aguiar, située dans le district de Vila Real et la région Nord.